Руслан Серикович Туткышев (; 18 февраля 1999, Караганда, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Шахтёр» Караганда.

Клубная карьера 
Воспитанник карагандинского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2018 году. 19 июня 2022 года в матче против клуба «Кызыл-Жар СК» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (1:2).

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда